Holy  ().

Музыка 
 Holy — альбом немецкой группы U.D.O. (1999)
 Holy — альбом немецкой группы In Strict Confidence (2004)
 Holy — песня Джастина Бибера и Chance The Rapper (2020)
 Holy Holy — песня Дэвида Боуи (1971)

Люди 
 Holý — чешская фамилия
 Голи, Антонин
 Голы, Карел
 Голый, Томаш
 Mirela Holy — хорватский политик Мирела Холи

См. также 
 Голи (значения)
 Холи (значения)